Spandaryan är en ort i Armenien.   Den ligger i provinsen Sjirak, i den nordvästra delen av landet,  kilometer nordväst om huvudstaden Jerevan. Spandaryan ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Spandaryan är kuperad österut, men västerut är den platt. Den högsta punkten i närheten är Zohasar Lerrnagagat',  meter över havet,  kilometer söder om Spandaryan. Närmaste större samhälle är Maralik,  kilometer sydväst om Spandaryan.

Trakten runt Spandaryan består till största delen av jordbruksmark. Runt Spandaryan är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Sjirak